Floorballligaen 2005-2006 var den 14. sæson af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union. Til denne sæson, blev slutspillet ændret. Bedst af 5 kampe frem til finalen der blev afviklet over en kamp

Stilling vest

Kampe vest

Stilling øst

Kampe øst

Topscorer grundspil

Vest

Øst

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Topscorer slutspil 

Floorball-Ligaen